Актамберди Сариули (, 1675—1768) — середньовічний казахський батир, поет (акин), воєначальник, жирау, громадський діяч.
 Сиздик Кене-сариули — султан.